Зеленогі́рська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Зеленогірська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Зеленогірська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Зеленогірська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Зеленогірська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Зеленогірська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Зеленогірська вулиця — вулиця в місті Севастополь.

Колишні назви:
 Зеленогірська вулиця — колишня назва вулиці Шолом-Алейхема у місті Боярка.

Вулиці